Minna bezeichnet:

 die Kurzform von Wilhelmine
 ein Pseudonym der Schriftstellerin Wilhelmine von Gersdorff
Geographische Objekte:
 Minna Bluff, Halbinsel im Viktorialand, Antarktika
 Minna Hook, seewärtiger Teil des Minna Bluff
 Minna (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Minna Saddle, Bergsattel auf dem Minna Bluff

Sonstiges:
 Kulturschiff Minna im Stadthafen von Boizenburg/Elbe
 Minna (Küchenmaschine)

 Zeche Minna, Nordrhein-Westfalen

 Dänischer Originaltitel des Romans Seit ich zuerst sie sah (1889) von Karl Gjellerup

Siehe auch:

 Mina
 Minne
 Minna von Barnhelm
 Grüne Minna

Abkürzung